Die Kobiety Ekstraliga 2015/16 war die 37. Auflage des höchsten polnischen Frauenfußballwettbewerbs, der Ekstraliga Kobiet. Meister wurde der Titelverteidiger Medyk Konin. Aufsteiger aus der zweiten Liga waren AZS PWSZ Wałbrzych und Sztorm Gdańsk.

Vorrunde

Endrunde

Meisterrunde 
Die sechs bestplatzierten Vereine der Vorrunde qualifizierten sich für die Meisterrunde. Gespielt wurde eine weitere Einzelrunde zwischen den sechs Vereinen.

Abstiegsrunde 
Die anderen sechs Vereine der Vorrunde spielten in der Abstiegsrunde, wobei die letzten zwei Mannschaften absteigen. Durch den Rückzug von Zagłębie Lubin stieg allerdings nur ein Team ab. Gespielt wurde eine weitere Einzelrunde zwischen den sechs Vereinen.

Weblinks 
 Tabelle und Ergebnisse auf www.soccerway.com
 Tabelle und Ergebnisse auf 90minut.pl (polnisch)

2015 16
Fußballsaison 2015/16